Palmeira das Missões kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Palmeira das Missões (ort), Rio Grande do Sul, 
 Palmeira das Missões (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar